Flesh – album Davida Graya
 Flesh – amerykański film z 1932
 Flesh – amerykański film z 1968

Zobacz też:
 Flash